Розе́лла

 Розелла () — кустарник семейства мальвовых.
 Розелла () — птица семейства попугаевых.
 «» — сказка Джамбаттисты Базиле из сборника «Пентамерон» (1634/1636).
 «» — телевизионный сериал с  в главной роли (Италия, 2011—2013).

См. также 
 Rosella — круизный пассажирский и автомобильный паром. 
  — род грибов, описанный Максимом Корню в 1872 году.
 Розелло